Ла Чинче има више значења:

 Ла Чинче (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Чинче, Гранха Санта Амалија (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику